Семисотка — топоним:

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Семисотка — село в Ленинском районе.
 Семисотка — платформа Крымской железной дороги.
 Семисотка — балка на Керченском полуострове.

Украина 
 Семисотка — село в Саратском районе Одесской области.